Onderdistrict in Indonesië
 Air Hitam (Sarolangun), een onderdistrict van het regentschap Sarolangun in de provincie Jambi
 Air Hitam (West-Lampung), een onderdistrict van het regentschap West-Lampung in de provincie Lampung
Plaats in Indonesië
 Air Hitam (Pondok Suguh), een plaats in het regentschap Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Air Hitam (Ujan Mas), een plaats in het regentschap Kepahiang in de provincie Bengkulu
 Air Hitam (Gebang), een plaats in het regentschap Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Air Hitam (Kualuh Leidong), een plaats in het regentschap Labuhan Batu Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Air Hitam (Limapuluh), een plaats in het regentschap Batu Bara in de provincie Noord-Sumatra
 Air Hitam (Payung Sekaki), een plaats in het regentschap Pekanbaru in de provincie Riau
 Air Hitam (Ukui), een plaats in het regentschap Pelalawan in de provincie Riau